Miliband kan syfta på:

 Ralph Miliband
 David Miliband
 Ed Miliband